CONMEBOL-kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 1966 var fotbollskonfederationen CONMEBOL (Sydamerika) kvaltävlingar till världsmästerskapet i fotboll 1966 i England. Nio av tio CONMEBOL-medlemmar tävlade om tre direktplatser till mästerskapet. Kvalet avgjordes under perioden 16 maj–12 oktober 1965.

Resultat

Grupp 10

Grupp 11

Grupp 12

Källor

CONMEBOL